Othón Pompeyo Blanco Núñez de Cáceres – militare messicano
 Othón P. Blanco – comune di Quintana Roo (Messico)